Copa Hector Gomez 1943 - mecz towarzyski o puchar Hectora Gomeza odbył się po raz piąty (zarazem ostatni) w 1943 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Hector Gomez 1943 został zespół Argentyny.

Copa Hector Gomez
1943 w piłce nożnej